Sommershausen ist ein geographischer Name:

 Sommershausen (Ochsenhausen), Gehöft der Stadt Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Schloss Sommershausen, in Sommershausen, Stadt Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Sommershausen (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch:
 Sommerhausen